Мария Казакова:
 Казакова, Мария Вячеславовна (род. 1988) — российская каноистка.
 Казакова, Мария Евгеньевна (род. 2001) — грузинская фигуристка.
 Казакова, Мария (род. 1990) — российская футболистка.